Eagle Island (dt. Adlerinsel) ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Eagle Island (Antarktika), Insel vor dem Grahamland, Antarktika
 Eagle Island (Chagos-Archipel), Hauptinsel der Eagle Islands
 Eagle Island, früherer Name von Speedwell Island, Insel der Falklandinseln
 Eagle Island (County Mayo), Irland
 Eagle Island (County Fermanagh), Vereinigtes Königreich

in Australien:
 Eagle Island (Queensland)
 Eagle Island (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Eagle Island (Collier County, Florida)
 Eagle Island (Okeechobee County, Florida)
 Eagle Island (Ada County, Idaho)
 Eagle Island (Adams County, Idaho)
 Eagle Island (Baker County, Idaho)
 Eagle Island (Crawford County, Illinois)
 Eagle Island (Kankakee County, Illinois)
 Eagle Island (Morgan County, Illinois)
 Eagle Island (Pike County, Illinois)
 Eagle Island (Noble County, Indiana)
 Eagle Island (Steuben County, Indiana)
 Eagle Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Eagle Island (Franklin Parish, Louisiana)
 Eagle Island (Iberia Parish, Louisiana)
 Eagle Island (Cumberland County, Maine)
 Eagle Island (Hancock County, Maine)
 Eagle Island (Knox County, Maine)
 Eagle Island (Knox County, Maine)
 Eagle Island (Washington County, Maine)
 Eagle Island (York County, Maine)
 Eagle Island (Maryland)
 Eagle Island (Massachusetts)
 Eagle Island (Keweenaw County, Michigan)
 Eagle Island (Mackinac County, Michigan)
 Eagle Island (Oakland County, Michigan)
 Eagle Island (Minnesota)
 Eagle Island (Lincoln County, Missouri)
 Eagle Island (Pike County, Missouri)
 Eagle Island (New Hampshire)
 Eagle Island (Hunterdon County, New Jersey)
 Eagle Island (Salem County, New Jersey)
 Eagle Island (Franklin County, New York)
 Eagle Island (St. Lawrence County, New York)
 Eagle Island (Wayne County, New York)
 Eagle Island (North Carolina)
 Eagle Island (Oregon)
 Eagle Island (South Carolina)
 Eagle Island (South Dakota)
 Eagle Island (Washington)
 Eagle Island (Bayfield County, Wisconsin)
 Eagle Island (Florence County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Bald Eagle Island